Franciszek Malczewski (1800–1852) – powstaniec listopadowy
 Franciszek Ksawery Malczewski – właściciel ziemski na Podolu, brata Jana Józefa, stryj Antoniego i Konstantego
 Franciszek Skarbek-Malczewski – metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego